ZRC steht für:
 Zenith Radio Corporation, vormaliger Name von Zenith Electronics Corporation
 Zschornewitzer Ruderclub von 1954, deutscher Ruderclub

ZrC steht für:
 Zirconiumcarbid, anorganische chemische Verbindung aus der Gruppe der Carbide

Abkürzung